Princ (1996.), film
 Princ (2014.), film